Оттон Богатый:

Оттон Богатый (граф Балленштедта) (1075-1123)
Оттон Богатый (маркграф Мейсена) (1125-1190)